Son ou SON peut faire référence à :

Sciences et techniques

Informatique 

 SON est le sigle de Self Organizing Network, un réseau à configuration et organisation auto-adaptative.

Physique 
 En acoustique, le son est une vibration mécanique d'un fluide, qui se propage sous forme d'ondes.

Linguistique 
 L'étude de sons distingue les phones des phonèmes.

Meunerie 
 Le son est l'enveloppe du grain des céréales (du blé, en particulier).

Culture et société

Cinéma 
 Sons est un film de 1989.

Agriculture et botanique 
 Le son est l'enveloppe du grain des céréales (blé).

Musique 
 Le son musical doit manifester des propriétés esthétiques et/ou logiques particulières, c'est donc un ensemble restreint de l'ensemble des sons physiques (acoustique musicale).
 Dans les domaines du spectacle et des industries audiovisuelles, le « son » désigne communément le travail et les attributions de l'ingénieur du son, qui traite le son musical au moyen d'appareils le plus souvent électroniques (sonorisation).
 Le son cubain est un genre musical.
 Son peut aussi signifier sound system.
 Le son est un genre musical mexicain riche de nombreuses variantes (dont le son jarocho).
 Le son bruité est un son enrichi.

Politique internationale 
 SON est le sigle de Système organisé de négociation, traduction de l'anglais Organised trading facility (OTF).

Religions 
 Son est l'école coréenne du bouddhisme chinois Chan, également connue sous son nom japonais de zen.

Patronyme 

 Léopold Son, un gymnaste belge ;
 Madeleine Son So-byog (1802-1840), martyre coréenne, sainte ;
 Son Sohui (1917-1987), une poétesse sud-coréenne ;
 Son Chang-Seop (1922-2010), un écrivain sud-coréen ;
 Son Heung-min (né en 1992), footballeur sud-coréen ;
 Son Jun-ho (1992-), footballeur international sud-coréen ;
 Son Hwa-yeon (née en 1997), footballeuse sud-coréenne ;
 Thomas Son Cha-son (1836-1866), martyr coréen, saint.

Toponyme 

 Son, une commune française des Ardennes ;
 Porto do Son, une commune de la province de La Corogne en Espagne ;
 Son, une partie de la commune néerlandaise de Son en Breugel, dans le Brabant-Septentrional ;
 Son, une ancienne municipalité de Norvège faisant maintenant partie de Vestby ;
 Son, une rivière, affluent du Son-Sonnette dans le département de la Charente ;
 Son, un affluent du Gange en Inde.

Mot étranger 
En anglais et dans plusieurs langues scandinaves comme le suédois ou l'islandais, le mot son signifie le fils.
Patronyme coréen
Son
Acoustique